

Голден-Гейт — селище, штат Іллінойс
 Голден-Гейт — переписна місцевість, штат Флорида